Раскладу́шка:
 Раскладушка — раскладная кровать.
 «Раскладушка» — мобильный телефон, корпус которого состоит двух частей на шарнирном соединении.